La Bundesautobahn 9 (o A 9) è una autostrada tedesca. Corre in direzione nord-sud e collega le metropoli di Berlino e Monaco di Baviera. Inizia sul Berliner Ring, passando per le città di Halle (Saale), Lipsia, Norimberga e Inglostadt e termina nel distretto di Schwabing a Monaco di Baviera. L'autostrada è lunga 530 chilometri e risulta essere integralmente a tre corsie più emergenza per senso di marcia.

Nell'hinterland di Monaco, precisamente tra le autostrade A 93 e A 99, l'autostrada è a quattro corsie più emergenza per senso di marcia.

In quanto importante collegamento tra la capitale e la terza città tedesca per popolazione, la BAB 9 trasporta quotidianamente un alto volume di traffico. Le sezioni vicino alla città di Monaco sono tra le più trafficate della Germania a causa del traffico pendolare aggiuntivo. Il tratto tra l'uscita Garching-Süd  (uscita n° 71) e quella di Monaco-Nord (uscita n° 72) è il più trafficato dell'autostrada, con una media di 153.100 veicoli al giorno.

Percorso

Note

Voci correlate 
 Autostrade in Germania
 Autobahn (autostrada)

Altri progetti

Collegamenti esterni

 
 009